Tubeufia — рід грибів родини Tubeufiaceae. Назва вперше опублікована 1898 року.

Класифікація 
До роду Tubeufia відносять 64 видів:

Примітки

Джерела 
 Penzig, A.J.O.; Saccardo, P.A. 1897. Diagnoses fungorum novorum in insula Java collectorum. Ser. II. Malpighia. 11:491-530 - P.517

Роди грибів